Jaworzyna (też: Skałka; 1020 m n.p.m.) – niewybitne wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w niezbyt wyraźnym w tej części grzbiecie, opadającym od zwornikowego Wierchu Wisełki w kierunku południowo-wschodnim, nad dolinę Kamesznickiego Potoku.

Nazwą Jaworzyna obejmuje się również całą część wspomnianego grzbietu na odcinku pomiędzy dwoma charakterystycznymi spłaszczeniami z punktami wysokościowymi 1020 i 931 m n.p.m. Pochodzi ona od jaworów, które rosły tu dawniej w znaczniejszej ilości. Z wyższego spłaszczenia, objętego dawniej wyrębem (obecnie już zalesionym) roztaczał się widok w kierunku południowym, na otoczenie doliny Kamesznicy i całe pasmo „Worka Raczańskiego” w Beskidzie Żywieckim. Wzdłuż grzbietu Jaworzyny znajduje się kilka ukrytych w lesie wychodni skalnych (stąd jego druga nazwa), zbudowanych z piaskowców istebniańskich.

Bibliografia 
 Barański Mirosław: Pasmo Baraniej Góry. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1999, 

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego